Das Damendoppel (Rollstuhl) der French Open 2020 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerinnen waren Diede de Groot und Aniek van Koot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2020